Mooswiesengraben ist ein Gewässername:

 Mooswiesengraben (Alte Würm), linker Zufluss der Alten Würm (linker Altarm der Würm zur Amper) bei Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Mooswiesengraben (Amper), linker Zufluss der Amper im Ampermoos nahe Eching am Ampersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Mooswiesengraben (Diegenriedhaugraben), linker Zufluss des Diegenriedhaugrabens (zum Ringgenbach) nahe Allmannshofen, Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mooswiesengraben (Dorfgraben), rechter Zufluss des Dorfgrabens (zum Feldgraben, zur Vils, zur Donau) vor Oberndorf, Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mooswiesengraben (Furtbach) – siehe unten → Wetzisreuter Mooswiesengraben
 Mooswiesengraben (Giratsmoosbach), rechter Zufluss des Giratsmoosbachs (zum Mühlegraben, zum Untersee des Bodensees) nahe Wollmatingen, Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mooswiesengraben (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab nahe Kaibitz, Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mooswiesengraben (Maisach), rechter Zufluss der Maisach (zur Amper) vor Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Mooswiesengraben (Radolfzeller Aach), rechter Zufluss der Radolfzeller Aach in Rielasingen, Gemeinde Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mooswiesengraben (Russgraben), linker Zufluss des Rußgrabens, vielleicht auch Russgrabens (zum Ingerkinger Rotbach, zur Riß) aus dem Naturschutzgebiet Gedüngtes Ried nahe Ingerkingen, Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Wetzisreuter Mooswiesengraben, rechter Seitenarm des Furtbachs (zur Scherzach) nach Wetzisreute, Gemeinde Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg